Bourgouin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Eugène Bourgouin (1880-1924), sculpteur français
Guy Bourgouin, homme politique canadien en Ontario
Laura Bourgouin (née en 1992), joueuse française de football
Leslie Bourgouin (née en 1985), chanteuse RnB française

Voir aussi

Homonymie de patronyme